Алекса́ндр Ильи́ч Фи́люшкин (род. 1 ноября 1970, Воронеж, СССР) — российский историк, специалист по истории России, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Ливонского ордена в XV—XVII веках. Доктор исторических наук (2007), доцент.

Биография 
Родился 1 ноября 1970 года в Воронеже в семье литературоведа С. Н. Филюшкиной (род. 1936).

В 1992 году окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. Ученик известного историка-краеведа, профессора В. П. Загоровского (1925—1994).

Работал учителем истории в гимназии № 2 г. Воронежа.

В 1994 году стал директором музея истории Воронежского государственного университета.

В 1995 году в Воронежском государственном университете под научным руководством В. П. Загоровского защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме диссертации: «Состав правящих кругов Российского государства и проблемы изучения „Избранной Рады“» (специальность 07.00.02 — Отечественная история).

В 1995—2001 годах — преподаватель кафедры истории Воронежского государственного университета.

С 2002 года — доцент кафедры истории гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного политехнического университета; с 2004 года — доцент кафедры истории России с древнейших времён до XX века, с 2006 года — заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран исторического факультета СПбГУ.

В 2007 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Андрей Михайлович Курбский: просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному» (специальность 07.00.02 — Отечественная история); научный консультант — доктор исторических наук, профессор Р. Г. Скрынников; официальные оппоненты — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Б. Н. Флоря, доктор исторических наук, профессор А. П. Павлов и доктор филологических наук А. Г. Бобров; ведущая организация — Российский государственный гуманитарный университет.

Награды 
В ноябре 2015 года удостоен Макарьевской премии в номинации «История России» за монографию «Изобретая первую войну России и Европы: Балтийские войны второй половины XVI века глазами современников и потомков».

Научная деятельность 
В кандидатской диссертации выступил автором концепции (вслед за И. И. Смирновым и А. Н. Гробовским), отрицающей реальность существования правительства «Избранной рады», считающей сведения о ней политическим мифом. В работах 2001—2014 годов предложил новый взгляд на Ливонскую войну (1558—1583): подверг критике концепцию войны за выход России к Балтийскому морю (считал, что со стороны России война шла за земли и города). Предложил трактовать Ливонскую войну как конструкт, созданный в XIX веке Н. М. Карамзиным и последующими историографами. Вместо этого термина предложил ввести понятие «Балтийские войны», под которыми следует понимать серию локальных конфликтов за обладание Прибалтикой во второй половине XVI века.

В 2001—2014 годах был собственным корреспондентом российского исторического журнала «Родина» по Санкт-Петербургу и Северо-Западу РФ, Выпускающий редактор журнала «Studia Slavica et Balcanica Petropolitana» (с 2007). Член редакционного совета научного журнала «Russian History» (с 2011).

Научные труды 
Автор более 300 научных и учебно-методических работ, изданных в России, на Украине, в Белоруссии, Польше, Германии, США, Великобритании, Греции, Литве, Эстонии, Латвии.

Монографии 

 
  (1-е издание), Нью-Йорк, 2008.
 
 
 Filjushkin A. Ivan the Terrible: A Military History. London, 2008 — ISBN 978-1-84832-504-3.
 
 См. критическую рецензию: Короленков А. В. Две книги о московских князьях // Российская история. 2013. №. 6. С. 165—169).
 
 
 
 
 Вебер Д. И., Филюшкин А. И. От ордена осталось только имя… Судьба и смерть немецких рыцарей в Прибалтике. М.: Наука, 2018 — ISBN 978-5-02-039680-7

Избранные статьи 
 Особенности рассказа о Ливонской войне хроники Иоганна Реннера // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2011. № 1 (9). С. 93—100.
 Изучение истории славянских и балканских стран на историческом факультете СПбГУ // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. — 2011. — № 2 (10). — С. 207—220.
 Как изучать Ливонскую войну? (историографические заметки) // Российская история. 2015. № 4. С. 3—17.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Института истории СПбГУ
 
 Усыскин Л. ж не помнит старика Курбского…

Историки по алфавиту
Историки России
Медиевисты России
Выпускники Воронежского государственного университета
Преподаватели Воронежского государственного университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Лауреаты Макарьевской премии
Авторы учебников истории
Историография Ивана Грозного
Доктора исторических наук